Der Mondkrater Bailly ist mit 300 km Durchmesser eine der größten Wallebenen auf dem Mond. Sie ist nach dem französischen Astronomen und Pariser Bürgermeister Jean-Sylvain Bailly (1736–1793) benannt, der das Tropfenphänomen beim Venusdurchgang entdeckte.

Die kreisrunde Wallebene liegt nahe am südwestlichen Mondrand, sodass sie bei geeignetem Lichteinfall als ganz schlanke Ellipse (etwa 1:10) erscheint, in der kleinere Sekundärkrater liegen. Wenn sie bei extremer Libration noch näher zum Mondrand rückt, ist sie im Kratergewirr des Hochlandes manchmal kaum auszumachen, bei günstiger Libration aber nur etwa im Verhältnis 1:4 verzerrt.

Der Großkrater ist nur etwa 20° vom Südpol entfernt, die selenografische Breite der Kratermitte ist 66° 31' Süd, die selenografische Länge 69° 32' West.

Weblinks 
 

Einschlagkrater (Mond)